В Израиле насчитывается более 200 музеев. По сравнению с любой другой страной Израиль имеет самое большое количество музеев на душу населения.

В приведённой ниже таблице представлен список основных общедоступных музеев Израиля.

Музеи комплексного профиля

Художественные музеи

Естественно-научные музеи

Литературные музеи

Театральные и музыкальные музеи

Музеи физкультуры и спорта

Исторические музеи

Этнографические музеи

Археологические музеи

Музеи политической истории

Музеи истории иудаизма

Военно-исторические музеи

Музеи-мемориальные комплексы

Мемориалы в память о Катастрофе и героизме европейского еврейства

Мемориалы воинам, павшим в войнах за независимость Израиля

Музеи истории поселенческой деятельности нового времени

Историко-бытовые музеи

Музеи-парки

Музеи науки и техники

Отраслевые музеи

Промышленные музеи

Сельскохозяйственные музеи

Музеи транспорта

Музеи связи и средств коммуникаций

Выставочные залы

См. также 
 Проект:Искусство/Списки/Список музеев мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музеев Израиля

Израиль
Музеи
Музей